Klarissenkloster St. Klara ist der Name folgender Klarissenklöster:

 Klarissenkloster St. Klara (Nürnberg) in Nürnberg (1274 bis 1596)
 Klarissenkloster St. Klara in Regensburg (1274 bis 1809), siehe Klarissenkloster St. Magdalena (Regensburg)
 Klarissenkloster St. Klara in Regensburg (1810 bis 1974), siehe Kapuzinerkloster Regensburg